.dd — национальный домен верхнего уровня для ГДР. Название взято по первым буквам ГДР: .

На практике никогда не использовался. В связи с объединением Германии код «dd» был удалён из стандарта ISO 3166-1 в 1990 году.

См. также 
 .de

Национальные домены верхнего уровня